Дон Эдвардс (; 1935/1936, Бунтон, Нью-Джерси — 23 октября 2022) — американский кантри-певец, гитарист.

Два его альбома — Guitars & Saddle Songs и Songs of the Cowboy включены в фольклорные архивы библиотеки Конгресса.

Дискография 
 1992 Songs Of The Trail
 1993 Goin' Back To Texas
 1994 The Bard and the Balladeer: Live from Cowtown (совместно с Waddie Mitchell)
 1996 West Of Yesterday
 1997 Saddle Songs
 1998 Best Of Don Edwards
 1998 My Hero, Gene Autry: A Tribute
 2000 Prairie Portrait
 2001 On the Trail (совместно с Waddie Mitchell)
 2001 Kin To The Wind: Memories Of Marty Robbins (посвящена памяти исполнителя кантри Марти Роббинса)
 2004 Last Of The Troubadours: Saddle Songs Vol. 2
 2004 High Lonesome Cowboy (совместно с Peter Rowen)
 2006 Moonlight & Skies
 2009 Heaven on Horseback

Примечания

Ссылки 
 Official music website
 Artist profile at cowboypoetry.com
 Don Edwards: In His Own Words (30-minute interview)
 Allmusic

Кантри-музыканты США